Ки́ровский райо́н (, ) — район в Крыму (согласно административному делению России, фактически контролирующей спорную территорию Крыма, в Республике Крым; согласно административному делению Украины — в Автономной Республике Крым).

Расположен в восточной части республики. Северную часть района занимает присивашская степь, южную — предгорья. По территории района проходит железная дорога Джанкой — Керчь (в районе Владиславовки уходит ответвление на Феодосию) и главное русло Северо-Крымского канала, снабжавшего степной Крым водой из Днепра.

Административный центр — пгт Кировское.

Главные памятники истории на территории района — это исторический город Старый Крым и расположенный рядом с ним средневековый армянский монастырь Сурб Хач.

География 
Район расположен в разнообразных геморфологических условиях. На юге территория района захватывает отроги и склоны деградированной по высоте Главной гряды Крымских гор. Немного севернее, от города Старый Крым, начинается предгорная гряда, которая тянется на запад. Предгорная гряда с севера и востока снижается и постепенно переходит в Восточно-Крымскую низменную равнину, которая похожа в структурном отношении на Индольскую впадину. Равнина постепенно снижается на северо-восток по направлению к Сивашу. Её прорезают довольно длинные балки, которые ведут начало от северных склонов Крымских гор, а также долин рек Мокрый Индол и Чурук-Су. Речные долины здесь неглубокие, со слабо выраженными террасами (за исключением пойменных, которые хорошо развиты и являются важными сельскохозяйственными угодьями). По береговой полосе на высоте 1-3 м над уровнем моря развитая лиманово-морская терраса с солонцовыми грунтами. На востоке расположены два крупнейших водоёма районаː озеро Ачи, площадью 2,219 км², и Феодосийское водохранилище, созданное в 1971 году.

Полезные ископаемые представленные местными строительными материалами: известняками, кирпично-черепичными глинами и гравием, разработка которых осуществляется в карьерах АО «Старокрымский», «Агармыш», АО «Крымкарьероуправление», «Грушевское».

История 
Кировский район образован в 1935 году с центром в посёлке Ислям-Терек (с 1945 года — п. Кировское). В 1959 году в состав Кировского района вошёл город Старый Крым, ранее составлявший самостоятельный горсовет.

12 мая 2016 года парламент Украины, не признающей присоединение Крыма к Российской Федерации, принял постановление о возвращении району прежнего названия — Ислям-Терекский район, а 17 июля 2020 года — о новой сети районов в стране, которым предполагается объединить территории Кировского и Советского (Ичкинского) районов с Феодосийским и Судакским горсоветами в новообразованный Феодосийский район, однако эти решения не вступают в силу в рамках украинского законодательства до «возвращения Крыма под общую юрисдикцию Украины».

Население 

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 года численность постоянного населения района составила 50834 человека (в том числе городское — 18,25 % (или 9277 человек в городе Старый Крым); сельское — 81,75 %).

По состоянию на 1 января 2014 года численность населения района составила 54256 постоянных жителей и 53872 человека наличного населения, на 1 июля 2014 года — 54175 постоянных жителей (в том числе 16324 городских (30,1 %) и 37851 сельских) и 53791 человек наличного населения.

 Национальный состав
По данным переписей населения 2001 и 2014 годов:

Национальный состав населённых пунктов района по переписи 2014 года:

По данным всесоюзной переписи населения 1939 года численность жителей составила 21347 человек. В национальном отношении было учтено:

Административно-муниципальное устройство 

Кировский район как муниципальное образование со статусом муниципального района в составе Республики Крым РФ с 2014 года включает 13 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 12 сельских поселений:

городское поселение:
 Старый Крым
сельские поселения:
 Абрикосовское
 Владиславовское
 Журавское
 Золотополенское
 Кировское
 Льговское
 Партизанское
 Первомайское
 Приветненское
 Синицынское
 Токаревское
 Яркополенское

До 2014 года они составляли одноимённые местные советы: 1 городской совет, 1 поселковый совет и 11 сельских советов в рамках административного деления АР Крым в составе Украины (до 1991 года — Крымской области УССР в составе СССР).

Населённые пункты 
В состав Кировского района входят 40 населённых пунктов, в том числе: 1 город (Старый Крым), 1 посёлок городского типа (Кировское), 38 сёл, при этом с 2014 года все посёлки городского типа (пгт) Республики Крым также отнесены к сельским населённым пунктам:

Символика 
 Флаг

Решением XIX сессии районного совета № 215 от 21 марта 2008 года утверждено положение о содержании, описании и порядке использования флага Кировского района, согласно которому на флаге района прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, состоящее из красной, зелёной, белой, зелёной и синей горизонтальных полос с отношением 3:1:10:1:3 ширины полотнища. В центре белой полосы малый герб района.. После произошедшего в феврале—марте 2014 года присоединения Крыма к Российской Федерации решением Кировского районного Совета от 26 октября 2016 г. № 415 утверждён новый флаг района:
Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее изображение фигур из герба поселения: в вилообразно разделенном красном, зелёном и синем поле белый с жёлтой вершиной окрыленный белым Меркуриев жезл, обвитый желтыми змеями, сопровождаемый вверху белым орлом прямо, справа — жёлтым кувшином, по правой стороне которого сообразно с ей положена жёлтая головка хлебного колоса, слева — жёлтой плоской чашей с сердечником, из которого бьет стекающий в ту же чашу белый фонтан о трех струях.
 Герб

Решением Кировского районного Совета № 214 от 21 марта 2008 года «О гербе Кировского района» утверждено положение о содержании, описании и порядке использования герба Кировского района, согласно которому малый герб района сопровождается картушем, дубовым венком и лентой с надписью с названием района. После произошедшего в феврале—марте 2014 года присоединения Крыма к Российской Федерации решением Кировского районного Совета от 26 октября 2016 г. № 415 утверждён новый герб района на основе малого герба района:
В вилообразно разделенном червленом (красном), зелёном и лазоревом (синем, голубом) поле серебряный с золотой вершиной окрыленный серебром Меркуриев жезл, обвитый золотыми змеями, сопровождаемый вверху серебряным орлом прямо, справа — золотым кувшином, по правой стороне которого сообразно с ей положена золотая головка хлебного колоса, слева — золотой плоской чашей с сердечником, из которого бьет стекающий в ту же чашу серебряный фонтан о трех струях.

Экономика 
В экономике главное место принадлежит сельскохозяйственному производству. На территории района размещены 11 сельскохозяйственных предприятий: 3 завода-совхоза, 8 сельскохозяйственных предприятий, 7 фермерских хозяйств, подсобное хозяйство.

Социальная сфера 
Функционируют 18 средних общеобразовательных учреждений, 2 больницы, 12 амбулаторий, 26 фельдшерско-акушерских пунктов, 16 клубов, 10 домов культуры, 26 библиотек, 3 музыкальные школы, санаторий «Старый Крым», ДЮСШ, историко-литературный музей (г. Старый Крым), отель (пгт Кировское), отделение Сбербанка, 37 религиозных общин.

Памятники 
Памятниками археологии особенно богат г. Старый Крым, на территории которого существовало поселение эпохи бронзы (II тыс. к н. э.); руины позднескифского городища на г. Агармыш; остатки античного поселения (IV—III ст. до н. э. — первые столетия н. э.).

Памятники истории и архитектуры:
 руины мечети Бейбарса (г. Старый Крым), построенной в 1287—1288 гг. при содействии египетского султана Ал- Малик Бейбарса;
 мечеть 1314 года (времен правления Узбека — хана Золотой Орды);
 руины мечети Куршун-Джами (Свинцовая мечеть) XI ст.;
 руины средневековой церкви (X—XII ст.), руины караван-сарая (заезжего двора) второй половины XIII—XI ст.;
 руины армянского монастыря Сурб-Стефанос (XIII—XI ст.);
 монастырь Сурб Хач (XI ст.).

Персоналии 
С городом Старый Крым связаны имена И. К. Айвазовского (жил в городе в 1890-х годах), писателя А. С. Грина (дом-музей, в котором писатель жил в июне-июле 1932 р., его могила), основателя киммерийской школы живописи К. Ф. Богаевского, поэта, художника, философа М. А. Волошина, поэтессы А.Герциг, сестер Цветаевых, поэта- футуриста и переводчика Г. М. Петникова, кинодраматурга А. Я. Каплера, поэтессы Ю.Друниной, белорусского поэта и переводчика Г.Богдановича, писателя-фантаста В.Охотникова, скульптора и поэта Т.Гагариной, скульптора В. Г. Стамова, академика АН Украины Н. Г. Амосова. Установлен памятник А. С. Грину.

Примечания

Ссылки